Верхне-Никульское — село в Некоузском районе Ярославской области. 

В рамках организации местного самоуправления входит в Веретейское сельское поселение, в рамках административно-территориального устройства — в состав Веретейского сельского округа.

География 
Расположено на левом берегу р. Ильд в 6 км на юг от центра поселения посёлка Борок и в 22 км на северо-восток от райцентра села Новый Некоуз.

История 
В начале XIII в. территория, где сейчас располагается село Верхне-Никульское, принадлежала Ярославскому княжеству. В 1321 г. выделилось Мологское княжество, которому принадлежали земли от Мышкина до Устюжны, а в 1471 г. это княжество вошло в состав Русского централизованного государства. Сильно пострадали Мологские земли в XVII в. во время набегов поляков и литовцев. После районирования Ярославской губернии в 1777 г. земли современного села Верхне-Никульское вошли в состав Мологского уезда.

Более-менее точная информация о владельцах села появляется лишь с XVIII в., однако существует предание, согласно которому Верхне-Никульское в XVI в. принадлежало знатному роду Ярославского княжеского рода – князьям Солнцевым, ведущим свое начало от Рюрика. По преданию, на левом берегу Ильди у Солнцевых был большой дом с колоннами, который окружал парк, а на правом берегу реки жили крепостные крестьяне.

Далее версии об истории села разделяются. Согласно одной, Солнцевы владели селом вплоть до конца XVIII столетия, до тех пор, пока владелец Верхне-Никульского, князь И.А. Солнцев, не разорился и пропал без вести. Далее, в конце XVIII – самом начале XIX вв., село приобретает граф А.И. Мусин-Пушкин, первооткрыватель «Слова о полку Игореве». После его смерти в 1817 г. село, по всей видимости, наследует его сын И.А. Мусин-Пушкин, а вот что дальше – неизвестно.

Другая версия говорит о том, что в начале XVIII в. владельцем Верхне-Никульского (а заодно и других земель современного Некоузского района) был князь М.М. Голицын. После его смерти село отошло сыну, Н.М. Голицину, а затем – внучке Анне, бывшей тогда замужем за А.А. Мусиным-Пушкиным. В 1807 г. Анна Николаевна продает село отставному подпоручику Егору Алексееву. После его смерти в 1829 г. село отходит дочери Вере и ее мужу А.П. Щепочкину. Последний любил развлекаться с крестьянскими девушками, что крайне не нравилось его крепостным, и в 1840 г. был совершен террористический акт, в результате которого супружеская пара погибла. На их похороны собралось огромное количество людей – похоронная процессия растянулась от усадьбы Борок до кладбища в селе Верхне-Никульском.  Присутствовал губернатор Ярославля, уездное начальство Мологи, графы Мусины-Пушкины, князья Волконские, Глебовы, Щепочкины, Соковнины, а также крестьяне с окрестных деревень.

Далее, вплоть до революции, селом владели потомки Щепочкиных, среди которых был академик Н.А. Морозов, в молодости деятель революционного движения. В первые годы советской власти сохранялось дореволюционное деление Ярославской губернии, а с 1929 г. село Верхне-Никульское вошло в состав Некоузского района. С 2006 г. оно входит в состав Веретейского сельского поселения, являющегося частью Некоузского района.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Троицы Живоначальной (1806).

Примечания

Литература 
 Жирнов Е. Дело об убийстве садиста начальника // Коммерсантъ. Деньги . – 2011. – 26. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/1670054
 История // Администрация Некоузского муниципального района Ярославской области . – URL: http://www.nekouz.ru/istoriya.html
 История Мологского края // Борок . – URL: http://www.borok.ru/history/mologa.shtml
 Коновалов Д.М. Троицкий храм и село Верхне-Никульское // Стихи.ру. – 2014. 
 Лукьяненко В.И., Хабаров М.В. Мологский край – драгоценный изумруд Ярославии. – Ярославль : ВО РЭА, 2010. – 623 с.
 О поселении // Администрация Веретейского сельского поселения . – URL: http://adm-vsp.ru/adm-vsp/about_vsp
 Путинцева А.Н. История усадьбы Борок и ее владельцев // Борок . – URL: http://www.borok.ru/history/borok.shtml 
 Путинцева А.Н. Церковь Святой Троицы в селе Верхне-Никульское // Борок . – URL: http://www.borok.ru/history/church.shtml

Населённые пункты Некоузского района